Osoby o tym nazwisku:
 Afanasij Nikitin – kupiec rosyjski z Tweru
 Aleksandr Nikitin – rosyjski aktor
 Andrij Nikitin – ukraiński piłkarz
 Fiodor Nikitin – radziecki aktor
 Nikita Nikitin – rosyjski hokeista
 Siergiej Nikitin – radziecki kompozytor i pieśniarz
 Modest (Nikitin) – rosyjski biskup prawosławny